Voss er en kommune i Hordaland fylke i Norge.

Voss har også flere andre betydninger:

Lokaliteter 
 Voss eller Vossevangen − en by i Voss kommune i Hordaland fylke i Norge
 Voss (Californien) − et kommunefrit område i El Dorado County, Californien, USA
 Voss (North Dakota) − et kommunefrit område i Walsh County, North Dakota, USA
 Voss (Texas) − et kommunefrit område i Coleman County, Texas, USA

Kirker 
 Voss Kirke − en kirke i Voss kommune i Hordaland fylke i Norge

Transport 
 Vossebanen − den oprindelige jernbane mellem Bergen og Voss i Norge
 Voss Station − en jernbanestation i Voss kommune i Hordaland fylke i Norge

Fiktion 
 Voss (roman) − en roman af Patrick White
 Voss (opera) − en opera baseret på romanen

Musik 
 Voss Torp Brill − en dansk nyrocktrio

Erhverv 
 Voss (virksomhed) − en tidligere dansk metalvarefabrik i Fredericia
 Voss (vand) − et norsk varemærke for kildevand
 Voss Tidende − en tidligere norsk avis
 Voss Veksel- og Landmandsbank − en norsk bank

Personer 
 Voss (efternavn) − et tysk efternavn